Эвелин Фурч (; 17 апреля 1914, Сан-Диего, Калифорния, США — 5 марта 2015) — американская легкоатлетка. На олимпийских играх 1932 года выиграла золотую медаль в эстафете 4x100 метров.

Биография 
Её родители были родом из города Траверс (штат Мичиган). Также у неё был старший брат. Вместе с родителями она 5 лет прожила в Сан-Диего, затем переехали в Текате, куда на работу устроился её отец. Там они прожили полтора года. Когда ей исполнилось восемь лет, семья переехала в административный центр округа Ориндж — Санта-Ану, где прожила большую часть своей жизни.

Еще в школе учитель физкультуры отметил её высокие результаты в беге и сообщил о них тренеру по легкой атлетике из Tustin High track, где она продолжила подготовку. На чемпионате Ассоциации американских университетов (AAU) 1932 г. финишировала второй в забеге на 100 ярдов.

На летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе (1932) эстафетная команда США с её участием дважды устанавливала олимпийский рекорд и побила мировой рекорд в забеге на дистанции 4×100 м.

После Олимпиады она училась в Колледже Санта-Аны. Спустя 2 года она закончила карьеру легкоатлетки и стала заниматься хоккеем на траве и баскетболом. Вскоре она вышла замуж за Джо, а в 1935 году у ней родилась дочь. Через семь лет у неё родился сын. У её дочери было пятеро детей, а у сына — двое. Её муж умер в 1972 году.

В 1985 г. была введена в Зал спортивной славы округа Ориндж.

17 апреля 2014 года она стала первой олимпийской чемпионкой по лёгкой атлетике, кому удалось дожить до 100 лет. Скончалась 5 марта 2015 года во сне.

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр, доживших до 100 лет

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1932 года
Столетние долгожительницы США